Avi Schafer – cestista giapponese
 Bob Schafer – cestista statunitense
 Ed Schafer – politico statunitense
 Hunter Schafer – attrice, modella e attivista statunitense
 Natalie Schafer – attrice statunitense
 Raymond Murray Schafer – compositore, scrittore e ambientalista canadese
 Tim Schafer – autore di videogiochi statunitense

Pagine correlate
 Schaefer